főnév
 füves puszta: tájtípus, teljesen sík, fák nélküli füves táj
 puszta (település): elpusztult egykori település helye, területe, illetve itt később kialakult település, mely formája szerint lehet lehet major, tanya, tanyabokor, esetleg újabb falu
melléknév
 amiről, amiből hiányzik mindaz, ami ott szokott lenni. Puszta föld
 <Nyomatékosító szóként:> semmi egyéb, mint... Puszta véletlen
 puszta kézzel: eszköz, fegyver nélkül
 puszta szemmel: nagyító, távcső, szemüveg nélkül
 a puszta földön (fekszik): nem fekvőhelyen